Gothard bezeichnet:

 (1710) Gothard, ein nach Eugen von Gothard benannter Asteroid

Gothard ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen von Gothard (1857–1909), ungarischer Adliger und Amateur-Astronom
 Michael Gothard (1939–1992), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Gotthard